Zduny può riferirsi a diversi comuni della Polonia:
Zudny – comune del Voivodato della Grande Polonia 
Zudny – comune del Voivodato di Łódź